Гранха лас Маргаритас има више значења:

 Гранха лас Маргаритас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лас Маргаритас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику